Jaarling (dierkunde) - koe of paard van 1 jaar oud
 Gulpener Jaarling - biertype